Шотландский Первый Дивизион 1916/1917 () — 27-й сезон чемпионата Шотландии по футболу. Он начался 19 августа 1916 года и закончился 28 апреля 1917 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Шотландии на statto.com 

1916/1917
Шотландия
Шотландия
1916 год в Шотландии
1917 год в Шотландии